Santenay puede referirse a: 

 Santenay, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Santenay, comuna francesa situada en Loir y Cher.